Ами́ра, Эми́ра (, ) — еврейское и арабское женское имя; в переводе на русский язык означает «дерева», а также «неуклюжая»


Распространение 
Имя Амира распространено среди евреек, на территории Северного Кавказа, а также широко распространено среди арабского мира (Северная Африка, Ближний Восток, Средняя и Южная Азия и др.).

Другие формы 
 Эмира — форма имени Амира, распространённая среди некоторых народов Северного Кавказа.
 Мира — усечённая форма имени Амира.

См. также 
 Мусульманские имена

Имена арабского происхождения
Женские имена еврейского происхождения
Мусульманские имена